Karel Martens (grafisch ontwerper), Nederlands grafisch ontwerper
 Karel Martens (hoogleraar), Nederlands universitair hoofddocent